The Billage of Perception: Chapter One — дебютный мини-альбом южнокорейской гёрл-группы Billlie. Альбом был выпущен Mystic Story 10 ноября 2021 года, и распространён компанией Kakao Entertainment. Альбом состоит из шести треков, с ведущим синглом «Ring X Ring».

Предпосылки и релиз 
28 октября 2021 года Mystic Story объявили, что Billie, ранее известные как «Mystic Rookies», дебютируют со своим первым мини-альбомом в начале ноября. В тот же день би-сайд альбома «Flowerld» был предварительно выпущен вместе с лирическим видео в качестве подарка для фанатов. The Billage of Perception: Chapter One и музыкальное видео на его ведущий сингл «Ring X Ring» были выпущены одновременно 10 ноября. Заглавный трек был написан и аранжирован Ли Мин Су на слова Ким Ина, а режиссером клипа стал Хван Су А: все вместе они известны как «Team IU», поскольку работали над многими треками для южнокорейской певицы и актрисы IU. Участницы Шиюн и Мун Суа также внесли свой вклад в создание рэп-партий. Хореографией занималась Лия Ким, которая руководит танцевальной студией 1Million. «Ring X Ring»  содержит таинственную историю, связанную с тем, что произошло в деревне, историю, которая знаменует начало грядущей сюжетной вселенной.

Продвижение 
За несколько часов до выхода The Billage of Perception: Chapter One состоялся шоукейс в прямом эфире. Группа продвигала ведущий сингл на ведущих музыкальных программах и би-сайд «Flipping a Coin» на трёх южнокорейских музыкальных программах, таких как M Countdown, Show Champion и The Show. Их последнее выступление было на концерте K-pop Fly High на канале Arirang TV.

Коммерческий успех 
The Billage of Perception: Chapter One разошелся тиражом 24 698 копий в Южной Корее и достиг 12-го места в чарте альбомов Gaon. Его ведущий сингл «Ring X Ring» не попал в цифровой чарт Gaon, но занял 167-е место в чарте альбомов Gaon.

Список треков

Чарты

Еженедельный чарт

Ежемесячный чарт

Продажи

История релиза

Примечания